Ханас — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ханас, Андрей Петрович (род. 1984) — украинский футболист, защитник, полузащитник.
 Ханас, Ян (род. 1934) — польский астроном и активист движения «Солидарность».